Katrin Stefaner (ur. 20 stycznia 1987 w Villach) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka SV Achomitz.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 16 stycznia 2005 w Planicy podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 68,5 m i 68,5 m na skoczni normalnej.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Villach
Urodzeni w 1987